Ahmed Abdel-Sattar Nawwas (Ammán, 1984. július 6. –) jordániai válogatott labdarúgó, az Al-Jazeera (Ammán) kapusa.

További információk 

1984-ben született személyek
Jordán labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek